Мар-дель-Плата 1949 — девятый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

Кроме южноамериканских шахматистов, в соревновании участвовали испанец А. Помар и представитель США Эд. Ласкер. Они не смогли составить конкуренцию шахматистам из Аргентины. В турнире победил Э. Россетто, опередивший на очко К. Гимара и Э. Элисказеса. Еще на пол-очка отстал М. Черняк. Перед последним туром Россетто на очко опережал Элисказеса. В заключительный день Россетто проиграл Черняку, но Элисказес не сумел воспользоваться осечкой конкурента и уступил Гимару, позволив последнему себя догнать.

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1949 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1949 году